Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2009 vond plaats van 2 tot en met 8 februari 2009 in de Kroatische hoofdstad Zagreb.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb